Masinga ist der Familienname folgender Personen:

 Bennett Masinga (1965–2013), südafrikanischer Fußballspieler
 Phil Masinga (1969–2019), südafrikanischer Fußballspieler